Казола-ди-Наполи () — коммуна в Италии, располагается в регионе Кампания, в провинции Неаполь.

Население составляет 3792 человека (2008 г.), плотность населения составляет 1896 чел./км². Занимает площадь 2 км². Почтовый индекс — 80050. Телефонный код — 081.

Демография 
Динамика населения:

Администрация коммуны 
 Официальный сайт: https://web.archive.org/web/20180702044659/http://alliance-jsc.com/robots.txt

Ссылки 
 Официальный сайт населённого пункта 
 http://www.istat.it/ 
 http://www.istat.it/english/